Arondismentul Péronne (în ) este un arondisment din departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Albert
 Cantonul Bray-sur-Somme
 Cantonul Chaulnes
 Cantonul Combles
 Cantonul Ham
 Cantonul Nesle
 Cantonul Péronne
 Cantonul Roisel

Comune 

Péronne